Medaliści mistrzostw Polski seniorów w biegu na 800 metrów – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji biegu na 800 metrów.

Bieg na 800 m mężczyzn jest rozgrywany na mistrzostwach kraju od ich pierwszej edycji, która miała miejsce w lipcu 1920 roku we Lwowie. Pierwszym w historii mistrzem Polski został zawodnik lwowskiej Pogoni Wacław Kuchar, który uzyskał wynik 2:04,6 s. Uzyskany przez niego wynik był lepszy od ustalonego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki minimum uprawniającego do startu w igrzyskach olimpijskich w Antwerpii. w związku z czym Kuchar został uznany mistrzem kraju (tytuł ten przyznawano wówczas tylko zawodnikom, którzy osiągnęli wyniki lepsze od minimum olimpijskiego). 

Najbardziej utytułowanym zawodnikiem wśród startujących w mistrzostwach Polski jest Piotr Piekarski, który zdobył najwięcej złotych medali krajowego czempionatu (osiem). Więcej medali od niego (jedenaście), ale tylko cztery złote wywalczył Ryszard Ostrowski.

Aktualny rekord mistrzostw Polski seniorów w biegu na 800 metrów wynosi 1:45,70 i został ustanowiony przez Michała Rozmysa podczas mistrzostw w 2017 w Białymstoku.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 127 biegaczy. Najwięcej medali – 11 – wywalczył Ryszard Ostrowski, a najwięcej złotych (8) Piotr Piekarski. W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce